, ou BTMU, é um banco japonês criado em 1 de janeiro de 2006 com a união do The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd. e a UFJ Bank Limited. O banco serve como um braço direito do Mitsubishi UFJ Financial Group.

O banco é sediado em Tóquio, Japão.

Holdings 
 UnionBanCal Corporation (approx 63% in Feb 2005; 68% in 2004; 100% em 2008)
 Chong Hing Bank (9.66%)
 Morgan Stanley (21%).
 Aberdeen Asset Management (9.9% em out. de 2008)

Ligações externas 

 
 

Bancos do Japão
Empresas ex-listadas na Bolsa de Valores de Tóquio
Empresas ex-listadas na Bolsa de Valores de Londres